Au Portugal, Casais peut désigner :
 Casais, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord.
 Casais, paroisse civile de la municipalité de Tomar, située dans le district de Santarém et la région Centre.